Oak Grove puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Oak Grove (Alabama)
 Oak Grove (Arkansas)
 Oak Grove (Carolina del Sur)
 Oak Grove (condado de Dodge, Wisconsin)
 Oak Grove (condado de Sumner, Tennessee)
 Oak Grove (Illinois)
 Oak Grove (Kentucky)
 Oak Grove (Luisiana)
 Oak Grove (Metro de Boston)
 Oak Grove (Minnesota)
 Oak Grove (Misuri)
 Oak Grove (Oklahoma)
 Oak Grove (Oregón)
 Oak Grove (Texas)
 Oak Grove (Virginia)